Les Affinités électives peut désigner :
 Les Affinités électives (Die Wahlverwandtschaften), roman de Johann Wolfgang von Goethe publié en 1809 ;

adaptations du roman précédent
 Les Affinités électives, chorégraphie de Roland Petit avec Sonia Petrovna, Opéra de Paris, 1966
 Les Affinités électives (Wahlverwandtschaften), film est-allemand de Siegfried Kühn sorti en 1974 ;
 Le affinità elettive, téléfilm germano-tchécoslovaco-italien de Gianni Amico diffusé en 1979 ;
 Les Affinités électives, téléfilm français de Claude Chabrol diffusé en 1981 ;
 Les Affinités électives (Le affinità elettive), film franco-italien des frères Taviani sorti en 1996.

Voir aussi 
 Affinité élective (Wahlverwandtschaft), notion de sociologie théorisée par Max Weber en 1905